Pine Grove Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pine Grove Cemetery (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 14000364
 Pine Grove Cemetery (Barnstable County, Massachusetts), ID-Nr. 13000096
 Pine Grove Cemetery (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 08000168